«Дина́мо-2» — украинская футбольная команда из Киева, вторая команда футбольного клуба «Динамо» (Киев). Её задачей являлась подготовка футболистов для основной команды. Была расформирована в июне 2016 года.

История

В СССР 
Команда провела первый официальный матч в 1946 году. До 1965 года выступала в чемпионате города, в 1950—1951 и 1956—1959 также в чемпионате Украинской ССР, но в финальных турнирах команда играла без особых успехов. 11 апреля 1965 года дебютировала в классе «Б» чемпионата СССР. В том году «Динамо-2» заняло 13-е место во второй зоне, и общее 34-е место среди всех команд Украины в Классе «Б» . Позже играла в турнире дублёров высшей лиги СССР.

Украинский период 
С 1992 года выступала в Первой лиге Украины, победителем которой становилась трижды. Не имела права выйти в Высшую лигу, будучи второй командой киевского «Динамо».

В 2004 году ПФЛ ввела определённые ограничения по обмену игроков между клубами. Сначала «основе» позволили делегировать в дочернюю команду максимум четырёх игроков, а начиная с 2005 года, после введения соревнований дублирующих составов, футбольные функционеры разрешили движение только в одном направлении — снизу вверх. Причём, без всяких ограничений. Зато кто-либо из игроков любой команды клуба без проблем может играть за «дубль». Упомянутые обстоятельства, бесспорно, наложили свой ​​отпечаток на выступления «Динамо-2». После пяти подряд призовых мест в 1997—2001 годах, в последующих сезонах динамовская молодёжь попала в число призёров лишь однажды, в сезоне 2002/03.

1 июня 2016 года была расформирована.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины (3): 1998/99, 1999/00, 2000/01
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (2): 1996/97, 1997/98
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (1): 2002/03

Рекордсмены 

Рекордсмены по числу проведённых игр

Лучшие бомбардиры

Статистика 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Место
! И
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! О
!Кубок Украины
!colspan=2|Европа
!Примечание
|-
|align=center|1992
|align=center|Первая лига «A»
|align=center|7
|align=center|26
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|7
|align=center|33
|align=center|23
|align=center|28
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992/93
| rowspan="24" align="center" |Первая лига
|align=center|15
|align=center|42
|align=center|10
|align=center|17
|align=center|15
|align=center|48
|align=center|39
|align=center|37
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1993/94
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|50
|align=center|37
|align=center|40
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1994/95
|align=center|7
|align=center|42
|align=center|19
|align=center|8
|align=center|15
|align=center|65
|align=center|40
|align=center|65
|align=center|1/16 финала (групповой этап)
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1995/96
|align=center|6
|align=center|42
|align=center|20
|align=center|12
|align=center|10
|align=center|64
|align=center|42
|align=center|72
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1996/97
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|46
|align=center|29
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|91
|align=center|33
|align=center|95
|align=center|1/32
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1997/98
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|42
|align=center|28
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|90
|align=center|31
|align=center|93
|align=center|1/32
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1998/99
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|38
|align=center|27
|align=center|7
|align=center|4
|align=center|78
|align=center|27
|align=center|88
|align=center|1/64
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1999/00
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|75
|align=center|21
|align=center|73
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2000/01
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|40
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2001/02
|align=center|8
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|9
|align=center|42
|align=center|32
|align=center|47
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2002/03
|align=center bgcolor=tan|3
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|56
|align=center|28
|align=center|64
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2003/04
|align=center|4
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|65
|align=center|35
|align=center|59
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2004/05
|align=center|4
|align=center|34
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|48
|align=center|33
|align=center|54
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2005/06
|align=center|5
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|51
|align=center|36
|align=center|52
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2006/07
|align=center|6
|align=center|36
|align=center|17
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|53
|align=center|37
|align=center|59
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2007/08
|align=center|5
|align=center|38
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|64
|align=center|52
|align=center|63
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2008/09
|align=center|8
|align=center|32
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|7
|align=center|43
|align=center|42
|align=center|47
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2009/10
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|17
|align=center|35
|align=center|46
|align=center|41
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2010/11
|align=center|8
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|39
|align=center|35
|align=center|52
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2011/12
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|5
|align=center|14
|align=center|41
|align=center|39
|align=center|50
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2012/13
|align=center|15
|align=center|34
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|20
|align=center|31
|align=center|55
|align=center|30
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Выиграли плей-офф
|-
|align=center|2013/14
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|32
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2014/15
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|10
|align=center|35
|align=center|29
|align=center|44
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2015/16
|align=center|11
|align=center|30
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|12
|align=center|27
|align=center|34
|align=center|36
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|}

См. также 
 Динамо-3

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Динамо» Киев
 Статистика выступлений на klisf.info (совместно с «Динамо-д»)
 Профиль на сайте UA-Футбол

ФК «Динамо» Киев
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Киева